Вишеградско-Езеро () — водохранилище руслового типа в Боснии и Герцеговине (Республика Сербская). Располагается на территории общин Вишеград, Ново-Горажде и Рудо. Длина составляет 40 км, площадь — 10,7 км². Глубина достигает 49 метров. Лежит на высоте 339 метров над уровнем моря.

Наполнено в 1989 году после строительства плотины  на реке Дрина и затопления устья реки Лим.

Неподалёку находится монастырь Добрун.

Примечания

Литература 
 
 

Бассейн Дрины
Водохранилища Боснии и Герцеговины